Todd Smith (album), een muziekalbum van de rapper LL Cool J
 Todd Smith (musicus), een Amerikaans zanger
 Todd Smith (politicus), een Canadees politicus
 Todd Smith, het hoofdpersonage uit de televisieserie Todd and the Book of Pure Evil